Aleksandr Iourievitch Yerokhine (en ) est un footballeur russe né le  à Barnaoul. Il évolue actuellement au Zénith Saint-Pétersbourg au poste de milieu de terrain.

Biographie 

Le  lors du 8ème de finale de la coupe du monde opposant la Russie à l’Espagne, il devient le premier joueur de l’histoire de la coupe du monde à bénéficier de la nouvelle règle de la FIFA autorisant un quatrième changement lors des prolongations d’un match.

Statistiques

Palmarès 
 Sheriff Tiraspol
 Champion de Moldavie en 2008, 2009 et 2010.
 Vainqueur de la Coupe de Moldavie en 2008, 2009 et 2010.
 Vainqueur de la Coupe de la CEI en 2009.
 Meilleur buteur de la Coupe de la CEI en 2009 (4 buts).

 Zénith Saint-Pétersbourg
 Champion de Russie en 2019, 2020, 2021 et 2022.
 Vainqueur de la Supercoupe de Russie en 2020, 2021 et 2022.

Liens externes 
 

Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Barnaoul
Naissance en octobre 1989
Footballeur international russe
Joueur du Sheriff Tiraspol
Joueur du SKA-Khabarovsk
Joueur de l'Oural Iekaterinbourg
Joueur du Zénith Saint-Pétersbourg